John Mitchell (né le  à Waterloo dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur
Avant de d'amorcer sa carrière professionnelle au terme de la saison 2004-2005, il a évolué quatre saisons avec les Whalers de Plymouth. Il aura joué trois saisons complètes avec les Marlies de Toronto avant de percer l'alignement des Maple Leafs de Toronto lors du camp d'entraînement en 2008.

Statistiques en carrière
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 ||Whalers de Plymouth ||LHO ||62 ||9 ||9 ||18 ||23 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2002-2003 ||Whalers de Plymouth || LHO ||68 ||18 ||37 ||55 ||31 ||18 ||2 ||10 ||12 ||8
|-
|2003-2004 ||Whalers de Plymouth || LHO ||65 ||28 ||54 ||82 ||45 ||9 ||6 ||6 ||12 ||6
|-
|2004-2005 ||Whalers de Plymouth || LHO ||63 ||25 ||50 ||75 ||59 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2004-2005 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Marlies de Toronto ||LAH ||51 ||5 ||12 ||17 ||22 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 ||Marlies de Toronto ||LAH ||73 ||16 ||20 ||36 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Marlies de Toronto ||LAH ||79 ||20 ||31 ||51 ||56 ||19 ||8 ||4 ||12 ||12
|-
|2008-2009 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||76 ||12 ||17 ||29 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||60 ||6 ||17 ||23 ||31 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||23 ||2 ||1 ||3 ||12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 ||Marlies de Toronto ||LAH ||10 ||1 ||4 ||5 ||2 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 ||Whale du Connecticut ||LAH ||14 ||7 ||5 ||12 ||10 || 6|| 3|| 3|| 6|| 0
|-
|2011-2012 || Whale du Connecticut ||LAH || 17|| 7|| 7|| 14|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Rangers de New York || LNH || 63|| 5|| 11|| 16|| 8|| 18|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012-2013 || Avalanche du Colorado || LNH || 47|| 10|| 10|| 20|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Avalanche du Colorado || LNH || 75 || 11 || 21 || 32 || 36 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Avalanche du Colorado || LNH || 68 || 11 || 15 || 26 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 71 || 10 || 11 || 21 || 52 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Avalanche du Colorado || LNH || 65 || 3 || 4 || 7 || 45 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Monsters de Cleveland ||LAH ||3 ||1 ||1 ||2 ||0 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Nürnberg Ice Tigers || DEL ||37 ||12 ||20 ||32 ||42 || 12 || 5 || 6 || 11 || 4
|-
| 2018-2019 || EHC Munich || DEL || 43 ||13 || 25 || 38 || 34 || 18 || 3 || 4 || 7 || 37

|548 ||70 ||107 ||177 ||267 ||18 ||0 ||1 ||1 ||2

Notes et références 

Naissance le 22 janvier 1985
Naissance à Waterloo (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Rangers de New York
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du EHC Munich